Domenico Galli – calciatore italiano
 Domenico Galli – politico italiano
 Domenico Galli – politico svizzero